Brnobići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Brnobići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kaštelir-Labinci, comitat d'Istrie.